Lodermeier ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Lodermeier (1908–1998), deutscher Jurist und Bankmanager
 Gabi Lodermeier (* 1953), bayerische Kabarettistin und Sängerin
 Hans Lodermeier (1913–2000), deutscher Motorradrennfahrer